Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa może dotyczyć:
 rozkład prawdopodobieństwa – rozkład zmiennej losowej,
 funkcja masy prawdopodobieństwa – dla rozkładów dyskretnych,
 funkcja gęstości prawdopodobieństwa – dla rozkładów ciągłych,
 dystrybuanta,
 funkcja rozkładu – w fizyce.
 wspólny rozkład prawdopodobieństwa

Przypisy 

Rachunek prawdopodobieństwa